Мусинский сельсовет — название административно территориальной единицы:

 Мусинский сельсовет — сельсовет в Волоколамском районе Московской области, ликвидирован в 1954 г.
 Мусинский сельсовет — сельсовет в Каргатском районе Новосибирской области.